

Вітленд — місто, штат Каліфорнія
 Вітленд — місто, штат Індіана
 Вітленд — місто, штат Айова
 Вітленд — місто, штат Міссурі
 Вітленд — місто, штат Нью-Йорк
 Вітленд — місто, штат Пенсільванія
 Вітленд — місто в окрузі Кеноша, штат Вісконсин
 Вітленд — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Вітленд — місто, штат Вайомінг
 Вітленд — переписна місцевість, штат Монтана
 Вітленд — переписна місцевість, штат Північна Дакота